Пру́итт () — английская фамилия.
 Пруитт, Гэйб (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Пруитт-Айгоу (также встречается написание «Прюитт-Игоу») — социальный жилой комплекс, существовавший с 1954 по 1974 год в городе Сент-Луисе штата Миссури, США. 
 Примечания